Chisa Yokoyama (1969-), seiyū japonaise ;  
 Hisami Yokoyama, karatéka japonaise ;  
 Juri Yokoyama (1955-), joueuse de volley-ball japonaise ;  
 Kenzō Yokoyama (1943-), joueur et entraîneur de football japonais ;  
 Mitsuteru Yokoyama (1934-2004), mangaka japonais ;  
 Reina Yokoyama (2001-), chanteuse et idole japonaise ;   
 Seiji Yokoyama (1935-2017), compositeur de musique japonais ;  
 Yukio Yokoyama (1970-), pianiste japonais ;  
 Takashi Yokoyama (1913-), nageur japonais ;  
 Tomonobu Yokoyama (1985-), joueur de football japonais ;  
 Yozo Yokoyama, arbitre de football japonais ;  
 Yu Yokoyama (1981-), acteur et chanteur japonais ;  
 Yūichi Yokoyama (1967-), plasticien et mangaka japonais ;  
 Masashi Yokoyama (1954-), sōke du Mondo Ryu Heiho.

Notes et références 

Patronyme japonais